Ethelric ou Æthelric est un nom anglo-saxon porté par :
 Æthelric (mort en 572 ?), roi de Bernicie ;
 Æthelric (mort en 604 ?), roi de Deira ;
 Æthelric (fl. 693-736), roi des Hwicce ;
 Æthelric (mort en 1011 ou 1012), évêque de Sherborne ;
 Æthelric (mort en 1034), évêque de Dorchester ;
 Æthelric  (mort en 1038), évêque de Selsey ;
 Æthelric II (mort vers 1076), évêque de Selsey ;
 Æthelric (mort en 1072), évêque de Durham.

Anthroponyme anglo-saxon